Gardaia (cidade)
 Gardaia (distrito)
 Gardaia (província)